Попівщина або Попівці — явище старообрядницьких згод кінця XVII — першої половини XIX століть.

Села:
 Попівщина — Сумська область, Глухівський район
 Попівщина — Сумська область, Роменський район

Села:
 Попівщина — Вітебська область, Бешенковицький район
 Попівщина — Мінська область, Молодечненський район